Corno d'Oro – estuario nella città di Istanbul
Corno d'oro – baia russa nella regione di Vladivostok
Corno d'oro – monte nello stato di Washington
Corno d'Oro – spiaggia nei pressi di Bol sull'isola di Brazza in Croazia